Caroline Carver ist der Name folgender Personen:

* Caroline Carver (Autorin) (* 1959), britische Autorin
 Caroline Carver (Schauspielerin) (* 1976), britische Schauspielerin